Angels in the Outfield (1951), een film van Clarence Brown
Angels in the Outfield (1994), een film van William Dear